VI Чемпионат Европы по самбо прошёл в Ленинграде 17-18 мая  1986 года. В соревнованиях приняли участие спортсмены восьми стран: СССР, Франция, Болгария, Испания, Италия, Нидерланды, Швейцария, Великобритания.

Медалисты

Командный зачёт 

 ;
 ;
 ;

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Европы по самбо
Май 1986 года
Спорт в России в 1986 году
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Международные соревнования по самбо в СССР
Чемпионаты Европы в 1986 году
1986 год в самбо
Чемпионаты Европы в СССР
1986 год в Санкт-Петербурге